Дискография ирландской рок-группы U2 включает 12 студийных альбомов, концертный альбом, 3 сборника, мини-альбом, 51 сингл. В состав группы входят Боно (вокал, ритм-гитара), Эдж (соло-гитара, клавишные, вокал), Адам Клейтон (бас-гитара) и Ларри Маллен (ударные).

Группа образовалась в средней школе в 1976 году, когда её члены были подростками с небольшим музыкальным опытом. В течение 4 лет они подписали контракт с Island Records и выпустили свой дебютный альбом Boy. К середине 1980-х они стали международными звёздами. Они были более успешными в концертной деятельности, нежели в продаже записей вплоть до альбома The Joshua Tree 1987 года, который, согласно Rolling Stone, поднял уровень группы «от героев до суперзвёзд». Их альбом Achtung Baby 1991 года и последовавший тур Zoo TV стали музыкальным и тематическим перерождением для группы. Реагируя на собственное чувство музыкального застоя и критику в конце 1980-х годов, U2 включили танцевальную музыку и альтернативный рок в своё звучание и выступления, заменяя свой серьёзный образ более ироническими тонами. Подобные эксперименты продолжались оставшуюся часть 1990-х годов. С 2000 года U2 возвращаются к более традиционному звучанию, сохраняя при этом влияние от их предыдущих музыкальных поисков.

U2 получили первую «Грэмми» за The Joshua Tree в 1988 и с тех пор в общей сложности выиграли 22 награды — больше, чем любая другая группа, — включая «Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой», «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший рок-альбом». Британская ассоциация производителей фонограмм наградила U2 семью Brit Awards, пять из которых за «Лучшую международную группу». В Ирландии U2 выиграли 14 наград Meteor Music Awards с начала вручения премий в 2001. Другие награды включают одну American Music Award, 6 MTV Video Music Awards, 10 Q Awards, 2 Juno Award, 3 NME Awards и один Золотой глобус. Группа была включена в Зал славы рок-н-ролла в начале 2005. U2 продали более 180 миллионов записей.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники 

Примечания:

А  Включая 2× Платиновый Best of 1980—1990 & B-Sides
Б  Включая 6× Платиновый Best of 1980—1990 & B-Sides

Мини-альбомы

Саундтреки

Сторонние проекты

Интернет-релизы

Фан-клуб-релизы

Синглы 

Примечания:

А  выпущен только в Нидерландах и Германии
Б  выпущен только в Германии
В  выпущен только в США
Г  выпущен только в Канаде и США
Д  выпущен только в Новой Зеландии и Австралии

Видеография

Видео

Фильмы

Видеоклипы

Примечания 

U2
U2